rogatnica (żeglarstwo) – rodzaj rozwidlonego rumpla
 gatunek ryby z rodziny rogatnicowatych:
 rogatnica (Balistes capriscus)
 rogatnica jasnoplama (Balistoides conspicillum)
 rogatnica kolczasta (Balistapus undulatus)
 rogatnica Picasso (Rhinecanthus aculeatus)
 rogatnica piękna (Balistes vetula)
 rogatnica plamista (Balistes punctatus)
 rogatnica sargasowa (Xanthichthys ringens)
 rogatnica złotobrzeżna (Xanthichthys auromarginatus)